«Кола́мбус Крю» () — американский футбольный клуб из города Колумбус, штата Огайо, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов основавших лигу в 1996 году.

История 

4 января 2019 года «Коламбус Крю» объявил о назначениях: на пост президента — Тима Безбатченко, на пост главного тренера — Кейлеба Портера.

В сезоне 2020 «Коламбус Крю» выиграл свой второй титул чемпиона MLS. 12 декабря 2020 года в Кубке MLS, прошедшем на «Мафре Стэдиум», был разгромлен «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:0. Лукас Селараян оформил дубль, ещё один гол забил Деррик Этьенн-младший.

10 мая 2021 года клуб был переименован в «Коламбус» (), но, после того как ребрендинг вызвал у болельщиков негативную реакцию, 17 мая 2021 года клубу было возвращено название «Коламбус Крю».

В сезоне 2021 «Коламбус Крю» переехал на новый стадион — «Лоуэр-дот-ком Филд», который был открыт 3 июля 2021 года матчем против «Нью-Инглэнд Революшн».

6 декабря 2021 года «Коламбус Крю» объявил о формировании фарм-клуба в новообразованной лиге резервистов MLS Next Pro — «Коламбус Крю 2», который начнёт выступать в сезоне 2022 на «Хисторик Крю Стэдиум».

10 октября 2022 года Портер был уволен, после того как клуб не вышел в плей-офф второй сезон подряд.

Атрибутика

Название, эмблема и цвета 
Название команды «Крю» (, «бригада, экипаж») было предложено болельщиками в конкурсе газеты The Columbus Dispatch в 1994 году, чтобы подчеркнуть трудолюбивую натуру жителей города. На оригинальной эмблеме клуба, использовавшейся с 1996 по 2014 год, были изображены три рабочих в касках.

8 октября 2014 года клуб представил свой новый логотип. Новая эмблема выполнена в основных цветах клуба — золотом и чёрном. Округлая форма была навеяна традиционными эмблемами немецких футбольных клубов и отдаёт дань немецкому иммиграционному наследию города. Дизайн логотипа в форме «О» с внутренним кругом также подчёркивает схожесть с элементом дизайна официального флага штата Огайо, столицей которого является город Колумбус. Цифра «96» указывает на дату первого сезона лиги MLS и подчёркивает, что «Коламбус Крю» был одним из десяти клубов-основателей лиги, остальные из которых представлены девятью диагональными полосами. Клетчатый дизайн символизирует футбольные традиции и поддержку болельщиков.

10 мая 2021 года «Коламбус Крю» проводит ребрендинг, и меняет свое название на футбольный клуб «Коламбус». Форма логотипа меняется с круглого значка на клиновидный символизирующий перевернутый флаг штата Огайо. С эмблемы убирается слово «Крю» и заменяется на аббревиатуру «SC», также в новом логотипе отсутствовала цифра «96». Неделю спустя, после массовой негативной реакции со стороны болельщиков «Коламбуса», клуб опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство клуба отменяет решение о смене названия, оставляя историческое название «Коламбус Крю». Новый логотип остался, но с небольшими изменениями: аббревиатура «SC» была заменена на «Крю», а также была возвращена цифра «96».

Официальными цветами клуба являются: чёрный и золотой.

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка и спонсоры

Текущий состав

Список тренеров 

  Тимо Лиекоски (1996)
  Том Фицджералд (1996—2001)
  Грег Андрюлис (2001—2005)
  Роберт Важиха (2005, )
  Зиги Шмид (2006—2008)
  Роберт Важиха (2009—2013)
  Брайан Блисс (2013, )
  Грегг Берхалтер (2013—2018)
  Кейлеб Портер (2019—2022)
  Вильфрид Нанси (2022—)

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (2): 2008, 2020
 Обладатель Supporters’ Shield (3): 2004, 2008, 2009
 Победитель Открытого кубка США (1): 2002
 Обладатель Кубка Чемпионов (1): 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Колумбуса (Огайо)